Стоунхендж:
 Стоунхендж — мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир (Англия).
 Американский Стоунхендж — археологический памятник в штате Нью-Гэмпшир, США.
 Стоунхендж — населённый пункт в районе Барку, Квинсленд, Австралия.
 «Стоунхендж» — роман Гарри Гаррисона.

См. также 
 Stonedhenge — альбом группы Ten Years After.